Bieber steht für:
 Bieber (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bieber Cabriolet, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Bieber ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Bieber (Biebergemünd), Ortsteil von Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Großgemeinde Bieber, siehe Biebergemünd
 Bieber (Weißenbrunn), Einöde der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Hofbieber, (mit Ortsteilen Langenbieber und Niederbieber) Gemeinde im Landkreis Fulda, Hessen
 Nieder- und Oberbieber, Stadtteile von Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Offenbach-Bieber, Stadtteil des kreisfreien Offenbach am Main, Hessen
 Rodheim-Bieber, Ortsteil von Biebertal, Landkreis Gießen, Hessen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bieber (Kalifornien), im Lassen County, Kalifornien

Historischer Ämter:
 Amt Bieber, in der Grafschaft Hanau-Münzenberg

Fließgewässer:
 Bieber (Hönne) oder Bieberbach, rechter Zufluss der Hönne bei Lendringsen (Menden), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bieber (Hoppecke), rechter Zufluss der Hoppecke bei der Jickjackmühle von Gudenhagen-Petersborn, (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bieber (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei Wirtheim (Biebergemünd), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Bieber (Lahn), rechter Zufluss der Lahn nahe Heuchelheim, Landkreis Gießen, Hessen
 Bieber (Rodau) oder Bieberbach, linker Zufluss der Rodau bei Markwald (Mühlheim am Main), Landkreis Offenbach, Hessen
 Bieber (Haune) oder Bieberbach, linker Zufluss des Traisbachs (zur Haune) bei Mittelberg (Hofbieber), Landkreis Fulda, Hessen

weiterer geografischer Objekte:
 Bieber Bench, Antarktika

Siehe auch:
 Biber (Begriffsklärung)
 Biberbach
 Bibert
 Bieberbach
 Biebertal